En la Argentina existen dos departamentos denominados Chacabuco, en las provincias del Chaco y de San Luis:

 departamento Chacabuco (Chaco);
 departamento Chacabuco (San Luis);